O Campeonato Carioca de Basquete de 1979 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação de Basquetebol do Estado do Rio de Janeiro.

Ver também 
 Novo Basquete Brasil

Ligações Externas 
Site Oficial da BasketRio

1979
Basquetebol de 1979 no Brasil